Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Babuszkin − radziecki lotnik
 Wiktor Babuszkin − rosyjski kompozytor

Miejscowości o tej nazwie:
 Babuszkin − miasto w Rosji, w Buriacji